Nesensohn ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Nesensohn (1908–1982), österreichischer Politiker (VdU/FPÖ) und Rauchfangkehrer
 Johann Baptist Nesensohn (1748–1807), deutscher Geistlicher der römisch-katholischen Kirche